Giovanni Ricci de Montepulciano — cardeal da Igreja Católica que foi núncio apostólico em Portugal
 Giovanni Ricci — matemático italiano

Desambiguação